Rivkin ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Rivkin (1903–1990), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Charles H. Rivkin (* 1962), US-amerikanischer Medienmanager und US-amerikanischer Diplomat
 Nicole Rivkin (* 2003), deutsche Tennisspielerin 
 Stephen E. Rivkin (* 1953/1954), US-amerikanischer Filmeditor

Siehe auch:
 Rifkin